Il doppio del torneo di tennis Pattaya Women's Open 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrici Isabelle Demongeot e Natalija Medvedjeva che hanno battuto in finale Pascale Paradis e Sandrine Testud 6–1, 6–1.

Teste di serie 

 Claudia Porwik /  Raffaella Reggi (quarti di finale)
 Petra Langrová /  Andrea Strnadová (primo turno)

 Catherine Suire /  Catherine Tanvier (quarti di finale)
 Isabelle Demongeot /  Natalija Medvedjeva (campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Pattaya Women's Open 1992